Ранчо лас Бугамбилијас има више значења:

 Ранчо лас Бугамбилијас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лас Бугамбилијас (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику